Пало́ма Дуа́рте (, род. 21 мая 1977, Сан-Паулу) — бразильская актриса.

Биография 
Родилась в Сан-Паулу в артистической семье. Отец — композитор, певец, актёр Антониу Маркуш, мать — актриса Дебора Дуарте, дед — актёр Лима Дуарте.

Личная жизнь 
 муж — певец Ренато Луи, дочь Мария Луиза
 муж — актёр Маркос Винтер (до 2002), дочь Ана Клара (1997)

В течение пяти лет Палома жила гражданским браком с композитором Освалду Монтенегру, они разошлись в январе 2009 г.

3. муж — Бруно Феррари, 22 апреля 2016 года у них родился сын Антонио.

Фильмография 
Палома Дуарте снялась в нескольких телевизионных сериалах и фильмах производства телекомпании «Глобу», некоторые из которых демонстрировались в России:
 1994 — Тропиканка (Tropicaliente) — Аманда
 1996 — Конец света (O fim do mundo) — Летисия
 1996 — Мой ангел (Anjo de Mim) — Мария Эльвира
 1998 — Неукротимая Хильда (Hilda Furacão) — Леонор
 1998 — Шальные деньги (Pecado Capital) — Вилма
 1999 — Земля любви (Terra Nostra) — Анжелика
 2001 — Наследство (A Partilha) — Лаура
 2001 — Берег мечты (Porto dos Milagres) — Дулсе
 2003 — Женщины в любви (Mulheres Apaixonadas) — Марина
 2003 — Бог — бразилец (Deus É Brasileiro) — Мада
 2004 — Талисман (Comecar de Novo) — Кармен
 2006 — Бразильский гражданин (Cidadão Brasileiro) — Луиза
 2007 — Солнечный свет (Luz do Sol) — Вероника
 2012 — Маски (телесериал) (Mascaras) — ?

Ссылки 
 Paloma Duarte
 Paloma Duarte на Dramaturgia Brasileira
 Paloma Duarte — официальный блог
 Paloma Duarte на Braziliada.ru

Актрисы Бразилии